

Patronyme 

 Julien Charles Louis Rheinwald (1760-1810), général de brigade allemand au service de la france.

Autres 

 Rheinwald, vallée du canton des Grisons en Suisse ;
 Rheinwald, commune située dans la vallée suisse du même nom.

Homonymie de patronyme